Eintritt steht für:
 das Eintreten eines Ereignisses bzw. dessen Anfang, siehe Anfang #Zeitlicher Anfang
 Kurzform für Eintrittsgeld

Siehe auch: